

Данковиці — село в гміні Йорданув-Шльонський Вроцлавського повіту Нижньосілезького воєводства;
 Данковиці — село в гміні Жуковиці Глоговського повіту Нижньосілезького воєводства;
 Данковиці — село в гміні Стшелін Стшелінського повіту Нижньосілезького воєводства;
 Данковиці — село в гміні Вілямовиці Бельського повіту Сілезького воєводства.